Okręty US Navy o nazwie USS "Leyden":
 Pierwszy USS "Leyden" (1865) był holownikiem. W służbie w latach 1866-1903.
 Drugi  był jednostką pomocniczą. W służbie w latach 1944-45.

Leyden